Дег-хитан  может означать:
 Дег-хитан (язык) - язык в США.
 Дег-хитан (народ) - народ в США.